Altomare – cognome italiano
 Biagio Altomare – giurista italiano
 Donato Altomare – scrittore italiano
 Donato Antonio Altomare – medico italiano
 Luca Altomare – calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Massimo Altomare – musicista italiano, componente del duo Loy e Altomare